Charles Robinson – arbitro di wrestling statunitense
Charles Robinson – attore statunitense
Charles Newton Robinson – schermidore britannico